Mido peut désigner :
Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid (né en 1983), footballeur égyptien plus connu sous le surnom de Mido ;
Mido (montres), entreprise horlogère suisse.